Dansk Håndbold Forbund (DHF), grundat den 2 juni 1935, är Danmarks nationella handbollsförbund.

Se även

Herrar 
 Herrehåndboldligaen
 Danmarks herrlandslag i handboll

Damer 
 Damehåndboldligaen
 Danmarks damlandslag i handboll

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Förbundet
Idrottsförbund bildade 1935
Handbollsförbund
Handboll